Synagoga Henocha Bryczkowskiego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 107
 Synagoga Henocha Bryczkowskiego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 118